Brottgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brottgrynnan, Korsnäs, Österbotten, 
 Brottgrynnan, Närpes, Österbotten,